Kristaps Valters – ex cestista lettone
 Sandis Valters – ex cestista lettone
 Valdis Valters – ex cestista lettone